Jetske van den Elsen - Nederlands presentatrice
 Gerlacus van den Elsen - Nederlandse pater van de Abdij van Berne te Heeswijk en bekend als de 'Boerenapostel'